Корморан Страйк () — частный детектив, главный герой серии романов британской писательницы Джоан Роулинг, которую она пишет под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Впервые появился в романе «Зов кукушки», выпущенном в 2013 году.

Вымышленная биография 
Корморан Блю Страйк — незаконорождённый сын рок-музыканта Джонни Рокби, которого он видел лишь дважды за всю жизнь. Его мать — супергрупи Леда Страйк, которая много путешествовала с разными музыкантами. Помимо Корморана, у неё также есть дочь Люси; она растила обоих как мать-одиночка, в основном живя в сквотах. Впоследствии она вышла замуж за малоизвестного рок-музыканта Джеффа Уиттекера и родила ему сына, воспитывавшегося впоследствии прадедом и прабабкой с отцовской стороны. Отчим не нравился обоим детям Леды и близкому к их семье другу Корморана по прозвищу Штырь. Леда не страдала наркозависимостью, но умерла от передозировки, когда Корморану было 20 лет. Однако сам Корморан и Штырь были уверены, что на самом деле её убил Уиттекер, хотя в суде их мнение и не было учтено.

После смерти матери Корморан бросил учебу в Оксфорде и ушёл работать в военную полицию, где даже служил в Афганистане. На службе он подружился с другим офицером, Ричардом Энстисом, и впоследствии стал крёстным его сына. Во время выполнения одного из заданий они  нарвались на мину, проезжая по заминированной дороге, и Страйк спас жизнь Энстису, вытянув его с переднего на заднее сиденье, в результате чего у Энстиса обгорело пол лица, а сам Страйк потерял половину своей правой ноги. После этого он решил демобилизоваться, несмотря на предложения остаться на службе даже инвалидом. Вернувшись на родину, Корморан решил стать частным детективом.

Ради открытия своего агентства он был вынужден обратиться к отцу. Однако клиентов у него было очень мало, и в результате на начало первой книги он весь в долгах. Однако затем адвокат Джон Бристоу предлагает ему расследовать смерть своей сестры, известной модели Лулы Лэндри, которую все, кроме Джона, считают самоубийством. Страйк относится к делу скептически, но ради обещанного приличного гонорара соглашается и вскоре обнаруживает, что дело и впрямь более запутанное, чем казалось. В итоге он раскрывает убийство; это делает Страйка звёздным сыщиком, а полицейского детектива, который вёл его ранее, навсегда посрамляет. Также в начале книги на работу к Страйку приходит временная секретарша Робин Эллакотт, и вскоре она оказывается настолько компетентной, что в финале, по окончании расследования, Страйк предлагает ей остаться у него на постоянной основе. Она с радостью соглашается, поскольку всегда хотела бороться с преступностью.

К моменту событий второй книги Страйк и Робин стали очень успешной командой: они занимаются преимущественно рядовыми делами вроде слежек за неверными мужьями и поисков пропавших. Однако внезапно на них снова сваливается расследование убийства: писатель Оуэн Куайн, которого они искали, оказывается убит, причём оформление места убийства имитирует сцену из его последнего, ещё не опубликованного, романа «Бомбикс Мори», который представлял собой смесь сексуальных фетишей самого омерзительного характера. По ходу расследования Страйк активно прибегает к помощи своего старого друга Ричарда Энстиса, который ведёт это дело на официальном уровне. В финале, получив новый гонорар за окончание следствия, Страйк оплачивает для Робин курсы частного детектива, и она становится его официальной напарницей, параллельно продолжая исполнять и старые обязанности.

В третьей книге их бизнес продолжает процветать, а Робин также готовится к своей долгожданной свадьбе. Они получают посылку, которая наводит Корморана на мысль о возвращении четырёх его старых врагов, жаждущих с ним поквитаться. Среди них оказывается и его отчим Джефф Уиттекер, который давно исчез. По мере развития событий погибает ещё один человек, а третьей жертвой едва не становится Робин; из-за этого убийца становится известен как Шеклвэльский Потрошитель. Ещё одной проблемой становится возвращение детектива, которого они опозорили во время дела Лулы Лэндри, за что он намерен с ними поквитаться, не подпуская к делу Шеклвэльского Потрошителя. Чтобы уберечь Робин, Страйк увольняет её, а сам подготавливает ловушку для преступника, о личности которого наконец догадался. В финале Страйк и Штырь, который помогал им в расследовании, прибывают на свадьбу Робин, которая соглашается вернуться к нему в агентство.

Действие четвёртой книги происходит через год. После ареста Шэклвельского потрошителя Страйк стал ещё более востребован и в результате вынужден был расширить свой штат сыщиков. Его отношения с Робин изменились: из-за её брака с Мэттью он усилил дистанцию, чем невольно обидел саму Робин, несчастную в браке и начавшую осознавать свои чувства к Корморану. К ним в бюро приходит психически нестабильный парень Билли Найт, рассказавший Страйку, что в детстве видел удушение и захоронение младенца, после чего убегает. Затем Страйка нанимает министр культуры Джаспер Чизвелл для поисков шантажирующего его человека, но вскоре погибает. Расследование нового убийства происходит на фоне ухода Робин от изменника Мэттью и внезапного сближения Страйка с племянником Джеком, которые подталкивают напарников к восстановлению прежнего уровня дружбы и заставляют задуматься о подлинной природе своих чувств друг к другу.

Характеристика

Внешность 
Страйк описывается как человек высокого роста, с обширным волосяным покровом на теле (который описывается как очень жёсткий и сравнимый с лобковым). На голове волосы коричневые, вьющиеся.

На улице Страйк обычно одет в коричневое пальто, головных уборов почти не носит. Вместо утраченной ноги носит стальной протез серебристого цвета, во второй книге также стал ходить с тростью.

Личность 
Корморан в целом добрый и заботливый человек. Он заботится о своих друзьях и близких, всеми силами их защищает, но к самому себе иногда бывает равнодушен: в первой книге он долго отказывался ходить к врачу на осмотр своей культи, считая, что и так нормально справится.

Страйк очень внимателен и обладает хорошо развитым мышлением: при опросах свидетелей он умеет манипулировать словами, позволяя добывать информацию исподтишка. Познания Страйка в разных областях достаточно широки, но не абсолютны, однако он успешно компенсирует их нехватку своими обширными связями в разных сферах, которые использует при любой соответствующей возможности.

Личная жизнь Страйка никогда не была гладкой: в рамках сюжетов первых двух книг у него бывали мимолетные связи, а в третьей появилась постоянная девушка. До событий книг у него были многолетние отношения с Шарлоттой Росс, с которой они постоянно расставались и снова сходились. Однажды она обманула его, что ждала от него ребёнка, потом утверждала, что отцом был не он, а затем Страйк понял, что никакого ребёнка не было. В течение всей трилогии Страйк получает широко освещавшиеся новости о её свадьбе с разведённым богачом, перед которой она попыталась вернуть Корморана лживым SMS, но он ей не ответил.

Для Страйка очень важна его дружба с его напарницей Робин: он никогда не пренебрегает её мнением, всегда старается помочь, а в случае потенциальной опасности ограничивает ей рабочие рамки ради её защиты. В третьей книге, когда их отношения подвергаются испытаниям из-за террора Шеклвэльского Потрошителя, Страйк понимает, что в душе всегда испытывал к Робин лёгкие романтические чувства, но не того уровня, при котором хочется заводить отношения.

Развитие отношений с Робин Эллакотт 
В отношениях Корморана и Робин постоянно присутствует некая недосказанность. Недосказанность в отношениях главных героев, по видимому, является своеобразным ходом автора, который увлекает читателя, заставляет следить за развитием сюжета.

В первой книге Робин направляют на временное место работы в бюро Страйка, причем ошибочно (он передумывает брать секретаря из-за финансовых проблем, но отменить свою заявку в агентство по временному трудоустройству уже не может). Таким образом, девушка обретает работу своей мечты совершенно случайно — она мечтала стать следователем с юности, желание работать в силовых структурах у неё возникает ещё до изнасилования (о том, что её изнасиловал человек в маске гориллы выясняется в третьей книге), а после этого посттравматического стресса — разгорается в Робин с новой силой. Дорожа своим местом в бюро, Робин работает на пределе возможностей, что не укрывается от внимания Страйка. Он видит, что девушка хороша как в рутинной бумажной работе, так и в логических дедуктивных размышлениях, они постоянно общаются между собой, если их посещает озарение — обязательно делятся информацией друг с другом.

С первой встречи Страйк примечает «аппетитную» фигуру Робин, однако, видя кольцо невесты на её пальце, принимает решение держать дистанцию. Добрый, приятный характер Робин, её доброжелательное отношение к окружающим, производит благоприятное впечатление на её босса. Она добровольно приносит ему еду, заваривает чай и прочее. Девушка постоянно оказывает помощь в расследовании смерти Лулы Лэндри, играя роль полноценного напарника, сама принимает некоторые решения. Деловые качества Робин иногда удивляют Страйка, и он постепенно начинает воспринимать её как равную себе. Благодаря событиям в первой и второй книгах происходит их сближение, они становятся единым «организмом», который успешно функционирует.

Во второй книге Робин знакомит Страйка со своим женихом Мэттью, между ними сразу возникает неосознанная неприязнь. В дальнейшем она подтверждается: Страйк считает Мэттью самовлюбленным (потому что Мэттью красив и осознает это) и эгоистичным; Мэттью считает Страйка чересчур героическим, и вообще понимает свою ничтожность по сравнению с развитой личностью Страйка, начинает ревновать Робин к нему. При удобной возможности Мэттью старается поддернуть Робин замечанием, что она больше общается с Кормораном, чем с ним, и намекает на сильную привязанность девушки к своему боссу, которая грозит перерасти в служебный роман. Частично именно из-за этих подозрений возникает охлаждение между Робин и Мэттью в третьей книге, хотя девушка и не думала заводить роман с боссом. Когда девушка узнает про измену Мэттью, она понимает, что Мэттью судит её по себе.

В третьей книге Страйк начинает встречаться с Элин, которая находится на стадии развода с мужем и имеет дочь. Корморан не горит желание знакомиться с её дочерью, поскольку вспоминает свое детство, когда у его матери постоянно менялись партнеры. Их отношения основываются в основном на интимных встречах, какой-то духовной близости не наблюдается. Узнав об Элин, Робин проявляет некоторые признаки ревности.

Робин подвергается нападению со стороны Шеклвэльского Потрошителя и получает серьёзную травму, однако это событие ещё больше закаляет девушку. Вскоре после этого она осмелеет настолько, что тайно организовывает облаву на педофила; руководствуясь своим печальным опытом, она особенно остро реагирует на преступления сексуального характера. Боясь за жизнь и здоровье Робин, видя, что она готова на многое, даже на самостоятельные и не всегда рациональные действия, Страйк понимает как она ему дорога и делает вид, что увольняет девушку, надеясь удержать её подальше и потом вернуть. После закрытия дела Шеклвэльского Потрошителя, Страйк, избитый и уставший, спешит на свадьбу Робин и Мэттью чтоб уговорить Робин вернуться в агентство. Он спешит поскольку понимает, что если Мэттью станет мужем Робин, то сможет сильно повлиять на неё и не пустить работать (Мэттью изначально был против опасной работы в агентстве). В тексте есть намек, что Страйк решает спрятать поглубже свои чувства и оставить только профессиональную прагматичность, поэтому не хочет мешать свадьбе. Пробравшись в церковь, он сбивает вазон с цветами, вызвав всеобщее смятение. Это привлекло внимание Робин, которая стояла возле жениха с мрачным видом. Увидев Корморана, Робин улыбается и, глядя ему в глаза, говорит «Согласна» у алтаря.

В следующей книге отношения Страйка и Робин вновь подвергаются испытаниям, так как оба начали осознавать свою романтическую симпатию друг к другу, но им мешает присутствие Мэттью: Страйк не хочет портить им брак, но Робин в этом браке несчастлива и решилась сохранить его чисто из жалости после перенесённой Мэттью острой инфекции от царапины о кораллы. В профессиональном плане отношения тоже отдалились, так как Робин чувствует себя отставленной на второй план из-за расширенного штата работников. Однако расследование нового убийства понемногу возвращает их дружбу на прежний уровень, а затем Робин по мелким уликам узнаёт, что Мэттью всё это время продолжал ей изменять, что позволяет ей одновременно со слезами и чувством облегчения уйти от него с намерением развестись. Страйк помогает ей найти временное жильё, а в конце они договариваются о совместном ужине с общими друзьями, возможно, намекая на потенциальные отношения в будущем.

В пятой книге отношения друзей начинают переходить на новый уровень: Робин продолжает разводиться с Мэттью, а Страйк посвящает время либо работе, либо уходу за больной тётушкой. В разные моменты книги (в том числе после ссор) они осознают, насколько важны друг другу, и в итоге устно признаются, что считают друг друга лучшими друзьями. От этого в их общении добавляется теплота, а в конце Страйк, идя праздновать вместе с Робин завершение очередного крупного расследования, начинает вспоминать слова своего старого друга о семье, тонко намекая читателю, что готов предложить Робин отношения.

Прозвища 
Имя Корморан является сложно произносимым, поэтому многие путают его с более привычными (например, Камерон). Друг юности Страйка по прозвищу Штырь называет его Бунзен. Грэм Хардэйкр, бывший коллега Страйка из Отдела специальных расследований, обращается к нему Огги. Близкие детективу люди используют уменьшительно-ласкательное Корм. Сестра Корморана Люси называет его Стик.

Свое второе имя, Блю, Страйк получил в честь любимой группы матери Blue Öyster Cult.

Семья 
О своей матери, Леде Страйк, Корморан вспоминает с теплотой: хотя он и осознаёт, что жизнь с ней была полна хаоса и безответственности, он осознаёт, что Леда всё же любила его и стремилась дать ему хоть какое-то воспитание.

Во второй книге упоминается, что у Страйка также есть тётя Джоан и дядя Тед по линии матери, с которыми он поддерживает связь, но с перерывами. Они практически заменили ему и Люси настоящих родителей, а Люси действительно считает их таковыми, поскольку презрительно относится к матери. По примеру дяди, Корморан болеет за футбольный клуб «Арсенал». В пятой книге выясняется, что Джоан больна раком, и Страйк начинает чаще к ним приезжать. В процессе книги тётя умирает.

Корморан очень любит свою сестру Люси и поддерживает с ней связь. Однако отношения у них непростые, поскольку она совсем не испытывает к их покойной матери Леде никакой теплоты и злится на брата за его стремление оставаться одиноким. Сама Люси замужем и имеет троих сыновей; в первой книге Корморан посещает день рождения одного из них. Однако Страйк равнодушен к племянникам и с трудом различает их, из-за чего регулярно получает упрёки от сестры. Средний племянник, Джек, восхищается дядей Кормораном и смотрит на него как на героя. В четвёртой книге Корморан и Джек сближаются, а двух других племянников, Люка и Адама, Страйк лишь терпит, поскольку они отличаются несносным и эгоистичным поведением (чего Люси словно не замечает).

Также у Корморана есть брат по отцу, Эл Рокби. Он единственный из родственников по этой линии, с кем Страйк поддерживает отношения. Он участвовал в событиях книги «Шелкопряд» и помог брату поймать преступника. В пятой книге Эл снова появляется и пытается убедить брата помириться с отцом, поскольку у того рак (Рокби в итоге тоже решается пойти на контакт), но Страйк с презрением отказывает обоим.

Библиография 
 Зов кукушки (2013)
 Шелкопряд (2014)
 На службе зла (2015)
 Смертельная белизна (2018)
 Дурная кровь (2020)
 Чернильно-чёрное сердце (2022)

Экранизация 
В телесериале «Страйк» (), адаптирующем серию, Страйка играет Том Бёрк, а Робин - Холлидей Грейнджер.

Примечания 

Джоан Роулинг
Вымышленные частные детективы
Вымышленные солдаты